La Liga Leumit 1988-1989 è stata la 35ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro